

Struttura del casato

Linee di successione per rami

Linea originaria

Boidi Trotti

Sandri Trotti

Pico Trotti

Trotti di Pasturana

Trotti Bentivoglio

Trotti di Santa Giulietta

Boidi Trotti Ardizzone

Trotti de La Chétardie

Non in albero: Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie.

Trotti di Montaldeo

Trotti Bentivoglio di Fresonara e Confienza

Trotti Bentivoglio di Fresonara e Broni

Note

Bibliografia

Storica, annalistica e trattatistica

Archivistica

Voci correlate
Albero genealogico
Genealogia
Trotti Bentivoglio
Storia di Alessandria
Ducato di Milano
Visconti
Sforza
Ghilini
Alessandria
Broni
Fresonara
Fossano
Milano
Montaldeo
Ovada
Pasturana
Rocca Grimalda
Nobiltà alessandrina
Nobiltà milanese

Altri progetti

Collegamenti esterni

Trotti
Trotti
Trotti